Ортак:

 Ортак — маленький остров в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов.
 Ортак — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. 
 Ортак — село в Хобдинском районе Актюбинской области Казахстана.